I11, I-11 ou I/11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-11, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Cardiopathie hypertensive, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 AISA I-11, un avion léger espagnol.

Chemin de fer
 Voiture I11, à la SNCB, une voiture pour voyageurs conçue pour le trafic intérieur et international.

Routes
  Interstate 11 (I-11), une autoroute américaine qui reliera, une fois terminée, Reno à Nogales ;
  Route slovaque I/11 reliant la frontière tchèque à Žilina.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres